S.N.O.B. è un brano del rapper italiano J-Ax, traccia d'apertura del primo album in studio Di sana pianta, pubblicato nel 2006 dalla Best Sound.

La canzone 
Parla con rabbia e ironia del palinsesto musicale. J-Ax si tira fuori da tutto questo definendosi appunto S.N.O.B. (Senza Nessun Obbligo Baciaculistico) e rifiutando ogni categorizzazione. Significativo su questo punto il ritornello che dice appunto "Io non sono rock, io non sono hip hop".

Nello stesso anno, il brano è stato rivisitato con il titolo di S.N.O.B. Reloaded, dove al microfono si alternano Marracash, Chief, Space One, Gué Pequeno, Jake La Furia e lo stesso J-Ax.

Note